Алекса́ндр Гео́ргиевич Семёнов (, Тамбов ― 22 июня 1958, Москва) ― советский  и , кандидат искусствоведения (1938), профессор Московской консерватории (с 1950).

Биография 
По окончании Тамбовского музыкального техникума (1927) учился на рабфаке Московской консерватории по классу кларнета С. В. Розанова, у него же в 1929―1933 учился в самой консерватории и в 1933―1936 проходил аспирантуру. С 1931 ― солист симфонического оркестра Московской филармонии, выступал также с сольными программами и в ансамблях. Преподавал в консерватории с 1932 года (с перерывом в 1941―1944 годы; в годы Великой Отечественной войны служил в рядах Красной / Советской Армии), занимал в консерватории различные руководящие посты (заведующий кафедрой деревянных духовых, декан оркестрового факультета). Семёнов ― автор пяти сборников этюдов, переложений и обработок для кларнета.

Среди учеников Семёнова ― Василий Гетман, Борис Диков, Авангард Федотов, Игорь Штегман и другие кларнетисты.

Похоронен в семейной могиле на территории некрополя Донского монастыря.

Литература 
 
 Федотов А. А. Один из первых (А. Г. Семёнов), в сб.: Мастера игры на духовых инструментах Московской консерватории. ― М., 1979.

Ссылки 
 О Семёнове на сайте Московской консерватории
 Краткая заметка и фотография Семёнова

Кандидаты искусствоведения
Академические музыканты России
Академические музыканты СССР
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Похороненные в некрополе Донского монастыря